FC Baarle was een Belgische voetbalclub uit het dorp Baarle. De club sloot in 1971 aan bij de KBVB met stamnummer 7594. 

In 1997 fuseerde de club met VK Luchteren tot Eendracht Drongen 97.

Geschiedenis 
De club speelde tussen 1959 en 1971 in het Katholiek Vlaams Sportverbond. 

In september 1971 werd de overgang gemaakt naar de KBVB.

Tot 1985 speelde FC Baarle in Vierde Provinciale. Toen werd de club kampioen en promoveerde naar Derde Provinciale. 

In 1990 degradeerde FC Baarle, maar wist onmiddellijk opnieuw te promoveren. Tot de fusie met VK Luchteren in 1997 zou FC Baarle in Derde Provinciale spelen.

In het laatste seizoen voor de fusie behaalde FC Baarle, met een tweede plaats in Derde Provinciale, het beste resultaat uit de clubgeschiedenis in de KBVB.

Hierdoor kon de fusieclub in Tweede Provinciale starten.

Resultaten

Bekende spelers 
  Wim De Coninck (jeugd)

Voetbalclub in Gent
Drongen